Дрінквотер () — англійське прізвище.

Відомі носії:

 Грегем Дрінквотер (1875—1946) — канадський хокеїст з шайбою
 Денні Дрінквотер (1990) — англійський футболіст

Англійські прізвища